Mühlenbrock ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Mühlenbrock (* 1968), deutscher Archäologe
 Werner Mühlenbrock (1908–1998), deutscher römisch-katholischer Geistlicher